21. længdegrad kan henvise til:

 21. vestlige længdekreds
 21. østlige længdekreds